Кубок Кар'яла 2019 — міжнародний хокейний турнір у Фінляндії в рамках Єврохокейтуру, пройшов 7—10 листопада 2019 року у Гельсінкі, ще один матч відбувся в шведському Лександі.

Підсумкова таблиця

Результати

Посилання 
 Результати турніру  

Кубок Кар'яла
Хокей у Швеції
2019 у хокеї з шайбою
Листопад 2019
2019 у Фінляндії‎
2019 у шведському спорті